Valonesi – abitanti di Prefettura di Valona
Valonesi – abitanti di Valona